Кдине (, ) — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Домажлице Пльзенского края.

История 
Поселение в этих местах впервые упоминается в 1384 году. С конца XVII века Кдине был важным центром текстильной промышленности. Имеет статус города с 1840 года. В период с 1850 по 1949 годы в Кдине находился районный суд.

География 
Расположен к юго-востоку от столицы района, города Домажлице, на высоте 485 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края